Burrill Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burrill Hill (Somerset County, Maine, 147 m)	
 Burrill Hill (Somerset County, Maine, 194 m)	
 Burrill Hill (Somerset County, Maine, 91 m)	
 Burrill Hill (Massachusetts)